Караяннис () — греческая фамилия. Известные носители:

  (род. 1993) — греческий футболист, игрок футбольного клуба «Арис» (Салоники). 
 Караяннис, Василий (род. 1948) — епископ Кипрской православной церкви. 
 Караяннис, Яннис (род. 1994) — кипрский певец.

См. также 
 Караян
 Караянни, Лела